Serie B 1998-1999 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1998-1999 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie B 1998-1999 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 1998-1999 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano